Cumberland  este numele unuia dintre comitatele istorice engleze. Numele a fost preluat și de următoarele locuri:

Localități din

Australia 

 Cumberland, Queensland, un oraș fantomă aflat la vest de Georgetown,
 Cumberland County, New South Wales,  fostă localitate din zona metropolitană Sydney,
 Cumberland Islands (Queensland), grup de insule și
 Cumberland Park, South Australia, o suburbie sud de Adelaide.

Canada 

 Cumberland (Edmonton), Alberta, un cartier,
 Cumberland (electoral district), district electoral federal,
 Cumberland (N.W.T. electoral district), district electoral,
 Cumberland (Nova Scotia electoral district), district electoral,
 Cumberland (Saskatchewan provincial electoral district), district electoral, 
 Cumberland, British Columbia, localitate,
 Cumberland, Ontario (dezambiguizare), trei localități din provincia canadiană 
 Cumberland County, Nova Scotia, comitat din ,
 Cumberland House, Saskatchewan,
 The Cumberland Mine în Nova Scotia,
 Cumberland Sound, o cale de acces în Baffin Island.

Statele Unite 

 Cumberland, statul Maryland,
 Cumberland, statul Ohio,

Locuri, forme de relief

În Cuba 

 Guantánamo Bay numit în trecut Cumberland Bay

În Statele Unite 

 Cumberland River, Statele Unite,
 Cumberland Mountains, 
 Cumberland Gap, o trecătoare în Cumberland Mountains,
 Cumberland Bay un golf în statul Georgia, în sud-estul Statelor Unite.

Râuri 

 Râul Cumberland (dezambiguizare)

Nume proprii